Шитоаја има више значења:

 Шитоаја (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Шитоаја (Горж), насеље у округу Горж у Румунији